Bill Barber è un nome proprio di persona, in genere usato come diminutivo di William Barber. Tra le persone famose che hanno portato o portano questo nome, si ricordano:

 Bill Barber, musicista e suonatore di tuba nei gruppi jazz attorno agli anni 1950
 Bill Barber, un giocatore della National Hockey League canadese.
 Bill Baber, ex tennista statunitense.